Васил Кръстев може да се отнася за:

 Васил Кръстев (1889 - ?), български майстор строител
 Васил Кръстев (футболист)
 Васил Кръстев (кмет на Русе)